Хазан — єврейське прізвище, що походить від івритського слова «хазан» () та позначає кантора, людину, яка веде молитву в синагозі від імені присутніх.

Найвідоміші носії прізвища:

 Хазан Віктор Борисович — український учений, політик, літератор.
 Хазан Павло Вікторович — український громадський та політичний діяч.
 Хазан Наталія Вікторівна — українська волонтерка, громадська діячка, кінопродюсерка

Див. також 
 Хазанов
 Хазан

Єврейські прізвища